Le nom gouvernement Pierre Laval peut faire référence à plusieurs gouvernements français dirigés par Pierre Laval (1883-1945).

Gouvernements de la Troisième République : 
 gouvernement Pierre Laval (1) ( - ) ;
 gouvernement Pierre Laval (2) ( - ) ;
 gouvernement Pierre Laval (3) ( - ) ;
 gouvernement Pierre Laval (4) ( - ).

Gouvernements de l'État français  : 
 gouvernement Pierre Laval (5) ( - ) ;
 gouvernement Pierre Laval (6) ( - ).